Курку́ма круглая () — вид однодольных многолетних травянистых растений рода Куркума семейства .

В естественных условиях произрастает в Индии.

Корни вытянутые, продолговатые. Листья на черешках, узкие ланцетной формы. Цветки крупные.

В Индии из корней традиционно получали крахмал.
Выкопанный корень растирали на камне или толкли в ступке, затем руками отжимали излишек влаги и процеживали через ткань. Получившуюся массу (fecula) укладывали для сушки, после чего продукт был готов для использования.

Примечания

Ссылки 
 Henriette's Herbal Homepage 78. Curcuma angustifolia, Roxburgh.—The Narrow-leaved Turmeric.

Имбирные
Флора Азии